Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Davidoff Swiss Indoors Basel 2009. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 31. Oktober bis 1. November 2009 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Website (PDF; 24 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Münchenstein